Шевревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Шевревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш